O Chiriquí Occidente é um clube de futebol do Panamá que joga na Copa Rommel Fernández, a terça UNE de futebol mais importante do país.

História 
Foi fundado no ano 2010 na cidade de Porto Armuelles na província de Chiriquí como um iniciativa do a FEPAFUT para expandir a quantidade de equipas no segundo nível e promover o futebol no país para a temporada entre 2010/11.

É uma das muitas equipas que representam à província de Chiriquí a nível profissional no Panamá.

Ligações externas 

 weltfussbararchiv.com
 soccerway.com
 
 soccerpunter.com 
Clubes de futebol fundados em 2010
Clubes de futebol do Panamá